Magnum (lateinisch für „das Große“) steht für:
 einen Teil des Legedarms der Vögel
 Magnum (Kaliber), zusätzliche Kaliberangabe
 Magnum (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie (1980–1988)
 Magnum P.I. (2018), amerikanische Fernsehserie (seit 2018), Remake der Vorherigen
 Magnum (Speiseeis), Eiscreme
 Magnum Photos, Fotoagentur
 Magnum (Band), Rockband
 Magnum (Zeitschrift), Kulturzeitschrift aus den 1950er und 1960ern
 Magnum (Satellit), amerikanischer Aufklärungssatellit
 Magnum Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Magnum (Chrysler), Motorenfamilie
 Magnum, NATO-Bezeichnung des Flugzeugs Jakowlew Jak-30 (1948)
 Magnum, Flaschengröße, siehe Champagner
 Magnum, Geländewagen des ehemaligen italienischen Karosserieherstellers Rayton Fissore
 Magnum, früherer Bassist der Band Lordi
 Magnum, Abschnitt des Legedarms bei Vögeln, siehe Legedarm
 Magnum, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Custom Classics

Magnum steht im weiteren Sinn für:

 Dodge Magnum, Automodell der Marke Dodge
 Vauxhall Magnum, Automodell des britischen Herstellers Vauxhall
 Magnum Research, US-Waffenhersteller 
 Renault Magnum, schwerer LKW von Renault Trucks 

Siehe auch:
 Opus magnum, das wichtigste, herausragende Werk eines Künstlers